Cette page recense des événements qui se sont produits durant l'année 1791 dans les Pyrénées-Orientales.

Contexte

Chronologie

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Naissances

Décès

Annexes

Bibliographie

Notes 

Pyrénées-Orientales
Chronologie des Pyrénées-Orientales
Révolution française dans les Pyrénées-Orientales